Hegge (Epe) - in Epe (Gelderland)
Hegge (Limburg) - buurtschap
Hegge (Noorwegen), gemeente Øystre Slidre, Oppland, Noorwegen
Hegge (Duitsland), een stad in de Duitse gemeente Waltenhofen

Zie ook 
Heg